Teufen steht für:

 Teufen (Adelsgeschlecht), Schweizer Freiherrengeschlecht
 bergbaulich die Herstellung eines Schachtes, siehe Abteufen

Teufen ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Teufen AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Teufen ZH, Dorf in der Gemeinde Freienstein-Teufen im Bezirk Bülach, Kanton Zürich